Квик и  Куи́к (,  и др.) — фамилии различного происхождения. Слово «quick» по-английски также означает «быстро».

Известные носители 
 Дом Куик (Кёйк; , ) — голландско-немецкий дворянский род.
 Куик, Альбрехт фон (1134— 1200) — епископ Льежский.
 Куик, Джонатан (; р. 1986) — американский хоккеист.
 Квик, Георгий Алексеевич — российский музыкант, певец, гитарист, аранжировщик, заслуженный артист Российской Федерации.
 Куик, Лиза (; р. 1975) — английская снукеристка и пулистка.
 Квик, Мартинтье (; род. 1973) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр кубка мира и чемпионата мира по академической гребле.
 Квик, Мэтью (; род. 1969) — современный американский писатель.

См. также 
 Квик-каплер — элемент соединения различных частей строительнных механизмов, позволяющий произвести быстрое снятие (установку) навесного оборудования.
 DJ Quik (род. 1970) — американский хип-хоп исполнитель.
 Nesquik (происходит от Nestlé quick) — торговая марка компании Nestlé.
 QUIK — программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам.
 Skype Qik — ранее существовавший сервис обмена видеосообщениями от Skype.
 USS Quick (DD-490) — американский эсминец.

Примечания